Skarp kan betyde flere ting:
 Skarp kan som navneord angive en knivsæg (skarpen på en kniv).
 Skarp kan som navneord (nu i en næsten glemt betydning) også betyde et projektil, heraf det afledte udtryk "skarpladt" (et våben ladet med et projektil). Ved skarpskydning anvendes der skarp (skadegørende) ammunition i modsætning til skydning "med løst krudt". 
 Skarp kan som tillægsord være en egenskab ved et redskab, der gør det velegnet til at skære, fx en skarpsleben kniv. I denne betydning det modsatte af sløv.
 Skarp benyttes også i overført betydning. En skarp tunge betegner en person, som taler bidende til eller om andre. En intelligent person siges at have en skarp hjerne, mens en mindre dygtig person kan betegnes som ikke den skarpeste kniv i skuffen. Skarp bevogtning. Et skarpt hjørne. Dreje skarpt til siden. Ride i skarpt trav.

En skarpretter betegner en bøddel.

Skarp er et fællesgermansk og oldnordisk ord; det findes på tysk som scharf og på engelsk som sharp.

Noter

Litteratur 
 Lis Jacobsen: Nudansk Ordbog, Andet bind: M-Ø; Politikens Forlag, københavn 1953; s. 234

Se også
Skarphed

Ord og vendinger